Zajączek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Zajączek, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Zajączek, un village dans la voïvodie de Poméranie